Deadpool (film)
 Deadpool (postać)